A Saint-Germain-en-Laye sono stati firmati diversi trattati e paci:

Trattati:
Trattato di Saint-Germain-en-Laye (1570) – che pose fine alla terza guerra di religione in Francia
Trattato di Saint-Germain-en-Laye (1624) – firmato il 5 settembre 1624, tra la Francia e l'Inghilterra
 Trattato di Saint-Germain-en-Laye (1632) – firmato il 29 marzo 1632, tra la Francia e l'Inghilterra
 Trattato di Saint-Germain-en-Laye (1635) – firmato il 26 e 27 ottobre 1635, tra la Francia e il duca di Sassonia-Weimar
 Pace di Saint-Germain o Pace di Rueil – firmata il 1º aprile 1649 fra la reggente del Regno di Francia, Anna d'Austria, ed i rappresentanti del Parlamento di Parigi – che pose fine alla cosiddetta Fronda parlamentare
 Trattato di Saint-Germain-en-Laye (1679) – serie di accordi stipulati alla fine della guerra di Scania tra Svezia, Francia e Brandeburgo
 Trattato di Saint-Germain-en-Laye (29 giugno 1679) – firmato il 29 giugno 1679, tra la Francia e il principe elettore di Brandeburgo
 Trattato di Saint-Germain-en-Laye (25 ottobre 1679) – firmato il 25 ottobre 1679, tra la Francia e il principe elettore di Brandeburgo
 Trattato di Saint-Germain-en-Laye (1919) – firmato il 10 settembre 1919, alla fine della prima guerra mondiale tra le potenze vincitrici e la nuova Repubblica austriaca
Editto di Saint-Germain-en-Laye –  emesso nel 1562 da Caterina de' Medici che concedeva libertà di culto, con molti limiti, agli ugonotti